Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Białokur – polski lekarz i wojskowy
 Marek Białokur – polski historyk